Owen Liam Nolan , kanadski hokejist, * 12. februar 1972, Belfast, Severna Irska.

Nolan je bil leta 1990 kot prvi izbran na NHL naboru s strani kluba Quebec Nordiques, s katerim je debitiral v ligi NHL v sezoni 1990/91. V ligi NHL, kjer je igral še za klube Colorado Avalanche, San Jose Sharks, Toronto Maple Leafs, Phoenix Coyotes, Calgary Flames in Minnesota Wild, je skupno odigral 1200 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 422 golov in 463 podaj, ter 65 tekem končnice, na katerih je dosegel 21 golov in 19 podaj. V sezoni 2010/11 je igral za klub Zürich SC Lions‎ v švicarski ligi, po koncu katere se je upokojil. 

Za kanadsko reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 2002, kjer je z reprezentanco osvojil naslov olimpijskega prvaka, sam pa dosegel tri podaje na šestih tekmah, ter Svetovnem prvenstvu 1997, kjer je prav tako osvojil zlato medaljo, sam pa je dosegel štiri gole in tri podaje na desetih tekmah.

Pregled kariere 

|-
| Thorold Hawks
| OMHA
| 87/88
| 
| 28
| 53
| 32
| 85
| 
| 24
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Cornwall Royals
| OHL
| 88/89
| 
| 62
| 34
| 25
| 59
| 
| 213
| 
| 18
| 5
| 11
| 16
| 
| 41
|-
| Cornwall Royals
| OHL
| 89/90
| 
| 58
| 51
| 60
| 111
| 
| 240
| 
| 6
| 7
| 5
| 12
| 
| 26
|-
| Halifax Citadels
| AHL
| 90/91
| 
| 6
| 4
| 4
| 8
| 
| 11
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Quebec Nordiques
| NHL
| 90/91
| 
| 59
| 3
| 10
| 13
| 
| 109
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Quebec Nordiques
| NHL
| 91/92
| 
| 75
| 42
| 31
| 73
| 
| 183
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Quebec Nordiques
| NHL
| 92/93
| 
| 73
| 36
| 41
| 77
| 
| 185
| 
| 5
| 1
| 0
| 1
| 
| 2
|-
| Quebec Nordiques
| NHL
| 93/94
| 
| 6
| 2
| 2
| 4
| 
| 8
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Quebec Nordiques
| NHL
| 94/95
| 
| 46
| 30
| 19
| 49
| 
| 46
| 
| 6
| 2
| 3
| 5
| 
| 6
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 95/96
| 
| 9
| 4
| 4
| 8
| 
| 9
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 95/96
| 
| 72
| 29
| 32
| 61
| 
| 137
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 96/97
| 
| 72
| 31
| 32
| 63
| 
| 155
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 97
|
| 10
| 4
| 3
| 7
|
| 31
|
|
|
|
|
|
|
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 97/98
| 
| 75
| 14
| 27
| 41
| 
| 144
| 
| 6
| 2
| 2
| 4
| 
| 26
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 98/99
| 
| 78
| 19
| 26
| 45
| 
| 129
| 
| 6
| 1
| 0
| 1
| 
| 6
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 99/00
| 
| 78
| 44
| 40
| 84
| 
| 110
| 
| 10
| 8
| 2
| 10
| 
| 6
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 00/01
| 
| 57
| 24
| 25
| 49
| 
| 75
| 
| 6
| 1
| 1
| 2
| 
| 8
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 01/02
| 
| 75
| 23
| 43
| 66
| 
| 93
| 
| 12
| 3
| 6
| 9
| 
| 8
|-
| Kanada
| Olimpijske igre
| 02
|
| 6
| 0
| 3
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 02/03
| 
| 61
| 22
| 20
| 42
| 
| 91
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 02/03
| 
| 14
| 7
| 5
| 12
| 
| 16
| 
| 7
| 0
| 2
| 2
| 
| 2
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 03/04
| 
| 65
| 19
| 29
| 48
| 
| 110
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Phoenix Coyotes
| NHL
| 06/07
| 
| 76
| 16
| 24
| 40
| 
| 56
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 07/08
| 
| 77
| 16
| 16
| 32
| 
| 71
| 
| 7
| 3
| 2
| 5
| 
| 2
|-
| Minnesota Wild
| NHL
| 08/09
| 
| 59
| 25
| 20
| 45
| 
| 26
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Minnesota Wild
| NHL
| 09/10
| 
| 73
| 16
| 17
| 33
| 
| 40
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Zürich SC Lions‎
| Švicarska liga
| 10/11
| 
| 24
| 7
| 19
| 26
| 
| 53
| 
| 5
| 2
| 2
| 4
| 
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |1394
| bgcolor="#7FFF00" |575
| bgcolor="#7FFF00" |609
| bgcolor="#7FFF00" |1184
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |2367
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |94
| bgcolor="#7FFF00" |35
| bgcolor="#7FFF00" |36
| bgcolor="#7FFF00" |71
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |135
|}

Glej tudi 
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski desnokrilni napadalci
Irski Kanadčani
Izbrani na naboru lige NHL leta 1990
Izbrani na naboru lige NHL (Quebec Nordiques)
Olimpijski tekmovalci za Kanado
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Kanado
Kanadski hokejski reprezentanti
Hokejisti Thorold Hawks
Hokejisti Cornwall Royals
Hokejisti Quebec Nordiques
Hokejisti Halifax Citadels
Hokejisti Colorado Avalanche
Hokejisti San Jose Sharks
Hokejisti Toronto Maple Leafs
Hokejisti Phoenix Coyotes
Hokejisti Calgary Flames
Hokejisti Minnesota Wild
Hokejisti Zürich SC Lions